Pantomime, gebarentheater

Verder
 Multipurpose Internet Mail Extensions, een e-mail-extensie
 Mímir, een personage uit Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner